Dent pour dent vient de l'expression biblique « Œil pour œil, dent pour dent » (Exode 21, 23-25), un axiome de justice rétributive.

Ces termes peuvent désigner :
 Dent pour dent (1981), film américain réalisé par Steve Carver.
 Dent pour dent (2012), album de bande dessinée de la série Les Tuniques bleues.

Article connexe
 Œil pour œil